El nombre Tony Garnier en Wikipedia puede referirse a:
Tony Garnier (1869-1948), arquitecto francés.
Tony Garnier (n. 1956), músico estadounidense.